Marie Depussé (1935-2017), écrivaine et psychanalyste française ;
 Jean Depussé (mort en 2006), acteur, essayiste et journaliste français.